Ри́фовый у́зел:
 Рифовый узел — связывающий морской узел. Завязывают концами троса. Название Reef Knot взято из английского языка. Синонимом является Square Knot («квадратный» узел). Обоими названиями называют один и тот же узел. В российской морской практике узел называют «прямым»
 Рифовый узел — связывающий морской узел. Завязывают концами троса. В основе — прямой узел. Английское название узла — Slipped Reef Knot («развязывающийся рифовый» узел)
 Двойной рифовый узел («бантик») — бытовой связывающий шнурки на обуви узел. В основе — прямой узел
 Рифовый узел — стóпорный альпинистский узел. Завязывают серединой альпинистской верёвки. В основе — удавка

См. также 
 Риф (значения)
 Взятие рифов